La Patxaranga es una Charanga (Xaranga en valenciano) formada por varios músicos de la localidad de Algemesí (Valencia) en el año 2004. La Patxaranga fue un referente tanto en Algemesí como en su comarca por ser pionera en amenizar despedidas de solteros/as. Es una de las más antiguas y que ha dado luz a nuevas Charangas en la localidad de Algemesí como La Petardà, Akelagarre, Xequexanga, la Riberenca , Ves Aspai.

En el año 2014 grabó el disco "10 anys de La Patxaranga" donde se vendieron alrededor de 1.000 unidades y donde parte del beneficio se entregó a varias asociaciones de su pueblo.

Historia

Primeras actuaciones 
Aunque anteriormente al año 2004 algunos de sus miembros ya estaban iniciando La Patxaranga, no fue hasta el 2004 cuando por primera vez firmaban por tres años consecutivos en una falla de Algemesí con el nombre de La Patxaranga. Todos ellos habían formado parte de la Societat Musical Santa Cecília d'Algemesí, donde se conocieron. Desde entonces, estuvieron varios años tocando en fallas de la localidad de Algemesí, hasta el año 2016 que empezaron a centrar su actividad fallera en la localidad de Sollana, sin dejar de realizar actuaciones en Algemesí.

Actuaciones fuera de Algemesí 
La Patxaranga ha realizado actuaciones en multitud de poblaciones como:
 Jesús Pobre (Alicante)
 Yecla
 Denia
 Torrijas
 ...

En 2013 fueron la banda de la comparsa Cristiana Almogàvers en las fiestas patronales de Benetúser 

En 2014 participó en en los actos del CV aniversario de la constitució de la Banda de Cornetas y Tambores Sant Lluís Bertrán de Valencia

Celebración 10 aniversario 
La Patxaranga sobre el 2010 empezó a realizar en cada venida de las fiestas falleras, una cena denominada "Fiesta Fallera" para todas las fallas. En el año de su 10 aniversario, La  Patxaranga reunió cerca de 500 personas en el Casal Fester de Algemesí donde disfrutaron de una cena y un concierto y se celebró los diez años de existencia de La Patxaranga.
Se contó con la presencia del presentador de TV Julio Tormo Ases, presentador entonces de Mediterráneo TV y Reyes Martí, de Pirotecnia Martí SL, una de las pocas mujeres en el mundo de la pirotécnica.
Este acto sirvió también para dar a conocer el nuevo disco de la Patxaranga. Un CD en el que se recoge una muestra del repertorio de La Patxaranga que incluye versiones y popurrís de éxitos de los años 60 hasta la actualidad. Este álbum está en formato físico y en plataformas digitales como Spotify, Itunes y GooglePlay. Así pues, todos los ingresos de la venta de este disco se destinaron a la Asociación de Discapacitados de Algemesí ADISALGE y para la Asociación de Amigos del Alzehimer ASFAL.

Solidaridad en La Patxaranga 
La Patxaranga siempre ha sido referente de solidaridad, y participando en ayudar a aquellas asociaciones que lo ha pedido.

Carrera 5k IIS La Fe 
La Patxaranga colaboró donando cd's de su obra a los ganadores de la Carrera 5k IIS La Fe, una cita que reunió en los jardines del antiguo cauce del Rio Turia a aficionados al deporte e investigadores con un solo fin: recaudar fondos para la investigación biomédica.

Concierto Benéfico Cruz Roja 
En diciembre de 2012, juntados por AMICA (Associació Musical i Cultural d'Algemesí) y bajo la batuta de J. Claudio Adam Pastor, realizaron un concierto benéfico para la Cruz Roja de Algemesí en el teatro Municipal de Algemesí https://www.youtube.com/watch?v=P4Uzjzxv30A.

Campaña "Inserte su ayuda" 
En junio de 2013, ideó y realizó una campaña junto con Cruz Roja denominada "Inserte su ayuda". Para participar en ella había que hacer algún tipo de donación de alimentos u otro útiles para poder pedir un tema que La Patxaranga interpretaría en el momento, a modo de gramola. En esta primera edición participó de manera altruista como presentador y conductor del formato, el famoso humorista valenciano Eugeni Alemany. La campaña resultó todo un éxito que pudo replicarse en otras poblaciones por otras agrupaciones musicales.

Concursos 
La Patxaranga ha participado en varios concursos de Charangas.

I Concurso Charanga Falla Port Rotes de Dénia 
Se celebró el sábado 30 de enero de 2011. La Patxaranga quedó en cuarta posición.

Referencias